est un mot anglais désignant un participant à une compétition ou à un combat qu'on ne s'attend pas à voir gagner. C'est un synonyme d'« outsider ». Il peut faire référence à :

Cinéma 

 , titre original dUnderdog, chien volant non identifié, film américain de Frederik Du Chau sorti en 2007 ;

 Underdogs, film argentino-espagnol de Juan José Campanella sorti en 2013 ;
 , film américain de Doug Dearth sorti en 2013.

 Télévision 

 , série télévision d'animation américaine diffusée du  à  sur , puis  ;

 , série télévision canadienne diffusée depuis le  sur .

 Musique 

 , label français fondé en 1980.

 Chanson 
 , chanson de  présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson de  présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson d'Ida présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson de Kasabian présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson de  présente sur l'album  sorti le .Underdog, chanson d'Imagine Dragons présente sur l'album Night Visions, sorti le .Underdog, chanson de Motionless in White présente sur l'album Infamous sorti en .
 Underdog, chanson de Banks sortie en .Underdog, chanson d'Alicia Keys sortie en single le , extraite de l'album Alicia.

 Album 

 , album de Matthew Good Band sorti le  ;

 , album d'Aaron Watson sorti le  ;

 , album d'Atlanta Rhythm Section sorti en  ;
 , album d' sorti le  ;
 , album de  sorti le .

 Autre 

 , compétition française du jeu de stratégie en temps réel StarCraft 2: Heart of the Swarm.Underdogs''''' (en), collectif de Youtubeurs australiens basé sur le gaming, particulièrement  Super Smash Bros. Ultimate.

Voir aussi